UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze, известный также как UFC on ESPN 32 или UFC Vegas 46 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 15 января 2022 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Кэлвин Каттар победил Гигу Чикадзе единогласным решением судей.  В согласном бою Джейк Коллье победил Чейза Шермана удушающим приёмом в первом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе между американцем Кэлвином Каттаром (#5 в рейтинге) и грузинским бойцом Гигой Чикадзе (#8 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Кэлвин Каттар vs. Гига Чикадзе
 Выступление вечера: Джейк Коллье и Вячеслав Борщёв

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
17 января после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN